Domaniów (gromada w powiecie oławskim)
 Domaniów (gromada w powiecie radomskim)